Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 8. und 10. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Die Medaillen wurden erst nach einem Stechen vergeben, nachdem drei Hochspringerinnen auch nach Zuhilfenahme der Fehlversuchsregel gleichauf gelegen hatten. Weltmeisterin wurde die Norwegerin Hanne Haugland. Silber gab es für die beiden gleichplatzierten Athletinnen Olga Kaliturina aus Russland und Inha Babakowa aus der Ukraine. Inha Babakowa hatte in den Jahren zuvor bereits drei Bronzemedaillen gewonnen: bei den Olympischen Spielen 1996 sowie bei den Weltmeisterschaften 1991 (damals noch für die Sowjetunion) und 1995.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden zwei Rekorde aufgestellt.
 Südamerikarekord: 1,92 m – Solange Witteveen (Argentinien), Qualifikation, Gruppe A am 8. August
 Landesrekord: 1,94 m – Pia Zinck (Dänemark), Qualifikation, Gruppe A am 8. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
8. August 1997, 19:30 Uhr

26 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,94 m. Dreizehn Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Damit war das aus mindestens zwölf Springerinnen bestehende Finalfeld komplett und musste nicht weiter aufgefüllt werden.

Gruppe A

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Finale 
10. August 1997, 18:00 Uhr

Nachdem die Sprunghöhe von 1,99 m von niemanden mit den regulären drei Versuchen übersprungen werden konnte, gingen die jetzt im Wettkampf bis 1,96 m ohne Fehlversuche gleichauf liegenden Hanne Haugland, Olga Kaliturina und Inha Babakowa in ein Stechen. Als einzige übersprang dabei Hanne Haugland die nochmals aufgelegten 1,99 m und war damit Weltmeisterin. Olga Kaliturina und Inha Babakowa belegten gemeinsam Platz zwei. Julija Ljachowa kam nach der korrekt angewendeten Fehlversuchsregel mit ebenfalls übersprungenen 1,96 m auf den undankbaren vierten Platz. Sie hatte die letzte Höhe erst im dritten Anlauf genommen.

Videolinks 
 Women's High Jump Final - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 5. Juli 2020
 Women's High Jump Qualifying - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 5. Juli 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Women High Jump Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 5. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Athens 1997, S. 312 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 5. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Marousi